Урмеев — фамилия.

 Урмеев, Рашид Газизович (род. 1956) — киргизский футболист, киргизский и российский тренер.
 Урмеев, Ринад Газизович (род. 1970) — советский и киргизский футболист.